Große Steine (Thölstedt), Große Steine am Fehlenberge, monumentaal ganggraf in Duitsland
Große Steine von Stenum, Großsteingrab Stenum, ganggraf in Duitsland
Große Steine (Reichenbach), Nordhessen, Duitsland